Amílcar, nombre propio masculino de origen fenicio;
 Amílcar Barca, general y estadista cartaginés, líder de la familia Bárcida, y padre de Aníbal;
 Amílcar, general cartaginés de la primera guerra púnica;
 Amilcar, antiguo fabricante de automóviles francés.